Французская железнодорожная метрика является необычным примером метрики.

Название этой метрики произошло из-за очень централизованно проложенной (особенно раньше) железнодорожной сети Франции, в которой чуть ли не все пути сходились в Париже.

Последствия этого были таковы, что, например, чтобы добраться по железной дороге из Страсбурга в Лион, нужно сделать крюк в 400 км через Париж — приходилось мириться с тем, что нет прямого сообщения.

Это побудило одного неизвестного математика определить следующую метрику: если  есть некоторое множество точек плоскости (города Франции с железнодорожным сообщением через Париж) и  — фиксированная выбранная точка (Париж), то можно определить на  метрику  следующим образом:
 

Здесь  следует понимать как расстояние по железнодорожному пути от города  до города .

Эта конструкция допускает элементарное обобщение на любое нормированное пространство.

Свойства 
В невырожденном случае, то есть когда существуют неколлинеарные векторы, французская железнодорожная метрика — простейший пример метрики, которая не порождается нормой.

Действительно, предположим противное. Пусть такая норма существует. Возьмём два неколлинеарных вектора  и , для которых . Тогда векторы  и  также неколлинеарны, и выполняется

 .

Для метрики , порожденной нормой, это неравенство нарушается:

 

Следовательно, не существует нормы , порождающей французскую железнодорожную метрику в том смысле, что

Названия при p = 0 
Для нормы  на  метрикой французского метро называется метрика на , определённая как:
 

Иными словами, метрика французского метро определена как длина кратчайшего пути из точки x в точку y, если x, y и начало координат находятся на одной прямой, и длина кратчайшего пути из x в y, проходящего через начало координат, в противном случае.

Метрика французского метро совпадает с французской железнодорожной метрикой в частном случае, когда Париж находится в начале координат (p = 0).

Для евклидовой нормы  метрика французского метро называется также парижской метрикой, метрикой ежа, радиальной метрикой или усиленной метрикой SNCF.

Метрика британской железной дороги 
Для нормы  на  (в общем случае на ) метрикой британской железной дороги называется метрика на  (на ), определённая как
,
если , и как 0 в противном случае. Её называют также метрикой почты (Post Office metric), метрикой гусеницы и метрикой челнока.

Иными словами, в соответствии с метрикой британской железной дороги приходится делать крюк через начало координат всегда, если только пункт отправления не совпадает с пунктом назначения.

В Великобритании метрикой британской железной дороги (British Rail metric) иногда называют метрику французского метро.

Примеры 
{|class="wikitable" style="text-align: center"
|-
!p
!x
!y
!ФЖДМ
!МФМ
!МБЖД
|-
!rowspan="2"|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="4"|
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|
|}

См. также 
 Расстояние городских кварталов
 Расстояние Чебышёва

Примечания 

Метрическая геометрия